Bourbon County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bourbon County (Kansas) – okres státu Kansas
 Bourbon County (Kentucky) – okres státu Kentucky